Scenic Byway bzw. Scenic Drive bezeichnet folgende Typen von Straßen:

 National Scenic Byway, Straße mit Sehenswürdigkeiten mit offizieller Anerkennung durch das US-Verkehrsministerium
 Scenic Byway oder Scenic Drive, sonstige Straße mit ausgewiesenen Sehenswürdigkeiten